Albret o D'Albret possono riferirsi a:

Geografia
 Castelmoron-d'Albret – comune francese situato nel dipartimento della Gironda

Persone
 Albret – famiglia nobile francese
 Alain I d'Albret – militare, politico e cavaliere francese
 Amanieu d'Albret – cardinale francese
 Arnaud-Amanieu VIII d'Albret – militare, politico e cavaliere francese
 Carlo d'Albret – principe navarro
 Carlo I d'Albret – militare, politico e cavaliere francese
 Carlo II d'Albret – militare, politico e cavaliere francese
 Charlotte d'Albret – nobildonna francese
 Enrico d'Albret – Re di Navarra
 Giovanna d'Albret – regina regnante di Navarra 
 Giovanna II d'Albret – nobile francese
 Giovanni d'Albret – re consorte di Navarra
 Giovanni d'Albret-Orval – re consorte di Navarra
 Giovanni I d'Albret – militare, politico e cavaliere francese
 Isabella d'Albret – principessa di Navarra
 Louis d'Albret – cardinale e vescovo cattolico francese
 Maria di Albret – nobile francese